Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — пара Роберта Винчи / Сара Эррани — не защищали свой титул, но обе принимала участие в турнире. Роберта в паре с Еленой Янкович уступила в первом раунде, а Сара с Флавией Пеннеттой — в четвертьфинале.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Мартина Хингис /  Саня Мирза (Полуфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Второй раунд, отказ)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Титул)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Финал)

<li>  Кейси Деллакква /  Ярослава Шведова (Первый раунд)
<li>  Сара Эррани /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)
<li>  Гарбинье Мугуруса Бланко /  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2015